Жан Беливо Трофи () — приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру регулярного сезона Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Премия названа в честь члена Зала хоккейной славы Жана Беливо.

Присуждается с 1970 года.

Победители
Выделены игроки так же получавшие в этом сезоне трофей «Лучший бомбардир года CHL».

См. также 
 Лучший бомбардир года CHL
 Эдди Пауэрс Мемориал Трофи (OHL)
 Боб Кларк Трофи (WHL)

Примечания

Ссылки 
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека